En lingüística

 Coherencia textual, propiedad de los textos bien formados que permite concebirlos como entidades unitarias.
En física
 Luz coherente  (física), que se rige por el principio de la coherencia.
 Coherencia temporal, correlación de la fase de energía de la onda en un determinado punto alcanzado por ella en dos instantes de tiempo diferentes en el espacio.
 Coherencia espacial, relación de fase definida entre puntos distintos de una sección transversal de un haz luminoso.
 Coherencia cuántica, estado cuántico que mantiene su fase durante un cierto periodo de tiempo (véase también decoherencia cuántica).
En informática
 Coherencia de caché, integridad de los datos almacenados en las cachés locales de los recursos compartidos.
 Coherencia de memoria, necesidad de establecer la lógica necesaria para que los distintos datos replicados a lo largo de la jerarquía de memoria, contengan la misma información si se trata de la misma dirección física.
 Coherencia de datos, garantiza que si el programador sigue las reglas, la memoria será consistente y el resultado de las operaciones de memoria será predecible.
En lógica
 Coherencia (lógica), propiedad que pueden tener los conjuntos de fórmulas.
 Teoría de la coherencia, teoría de la verdad que sostiene que la verdad solo es la coherencia con un conjunto determinado de proposiciones o creencias.

Enlaces externos